Республіканська партія США
 Graphics Output Protocol